Anselme René Bucher de Chauvigné (1734-1794), maire de la ville d'Angers, père d'Auguste François et de Marie Anne.
 Marie-Anne Bucher de Chauvigné (1765-1786), fille d'Anselme René, épouse de Pierre-Étienne Dumesnil Dupineau.
 Auguste François Bucher de Chauvigné (1772-1803), émigré et chef militaire chouan, père de Gustave et fils d'Anselme René.
 Gustave Bucher de Chauvigné (1802-1866) un homme politique français, père d’Anselme Marie et fils d’Auguste François.
 Anselme Bucher de Chauvigné (1834-1910) un homme de lettres français, fils de Gustave.
Édouard Bucher de Chauvigné (1886-1940), petit-fils de Gustave, docteur-vétérinaire, capitaine-vétérinaire de réserve, Croix de Guerre 14-18 à l'armée d'orient, titulaire de la médaille d'or de la bravoure de Serbie en 1919, officier du Mérite agricole, chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur en 1937, fondateur de la société des courses de Bressuire en 1921.